Погорелово — название населённых пунктов в России:

Архангельская область
 Погорелово — деревня в Красноборском районе.

 Вологодская область
 Погорелово — деревня в Бабушкинском районе.
 Погорелово — деревня в Великоустюгском районе.
 Погорелово — деревня в Вожегодском районе.
 Погорелово — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Погорелово — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района.
 Погорелово — село в Сосновском сельском поселении Вологодского района.
 Погорелово — деревня в Липовском сельском поселении Кирилловского района.
 Погорелово — деревня в Чарозерском сельском поселении Кирилловского района, ОКАТО 19 228 884 029.
 Погорелово — деревня в Чарозерском сельском поселении Кирилловского района, ОКАТО 19 228 884 030.
 Погорелово — деревня в Сокольском районе.
 Погорелово — деревня в Тотемском районе.
 Погорелово — деревня в Усть-Кубинском районе.

Кировская область
 Погорелово — деревня в Подосиновском районе

Костромская область
 Погорелово — деревня в Солигаличском районе.
 Погорелово — деревня в Чухломском районе.

Краснодарский край
 Погорелово — село в Славянском районе.

Московская область
 Погорелово — деревня в Солнечногорском районе.

Новгородская область
 Погорелово — деревня в Быковском сельском поселении Пестовского района
 Погорелово — деревня в Устюцком сельском поселении Пестовского района
 Погорелово — деревня в Хвойнинском районе.

Псковская область
 Погорелово — деревня в Новоржевском районе.
 Погорелово — деревня в Плюсском районе.
 Погорелово — деревня в Пушкиногорском районе.
 Погорелово — деревня в Себежском районе.

Ростовская область
 Погорелово — станция (населённый пункт) в Каменском районе.
 Погорелово — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.

Смоленская область
 Погорелово — деревня в Шумячском районе.

Тверская область
 Погорелово — деревня в Весьегонском районе.
 Погорелово — деревня в Калининском районе.
 Погорелово — деревня в Кесовогорском районе.
 Погорелово — деревня в Ржевском районе.
 Погорелово — деревня в Торжокском районе.

Ярославская область
 Погорелово — село в Первомайском районе.
 Погорелово — село в Ростовском районе.
 Погорелово — деревня в Рыбинском районе.

См. также 
 Погорелово-1
 Большое Погорелово
 Новое Погорелово
 Старое Погорелово
 Погорелов
 Погорелое
 Прогорелое